Зюкин - фамилия:

 Зюкин Иван Александрович (1918—?) — советский военный войск НКВД.
 Зюкин, Сергей Владимирович (род. 1972) — советский и эстонский шахматист.